Ла Естреља има више значења:

 Ла Естреља, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Естреља, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Естреља (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Естреља (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Естреља (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Естреља (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Естреља (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Естреља (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Естреља (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Естреља (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Естреља (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Естреља (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Естреља, Мигел Аламиља (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естреља (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естреља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естреља, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Естреља (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естреља, Хуан Хименез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естреља (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естреља (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естреља (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естреља (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естреља (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естреља, Ла Ермита (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естреља (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естреља (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естреља, Серо Пелон (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Естреља (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља, Ел Чарко (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља, Ел Бермехо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Естреља (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естреља (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естреља (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естреља (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естреља (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Естреља (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Естреља (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Естреља (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Естреља (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Естреља (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Естреља (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естреља (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естреља (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естреља, Ел Сери (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естреља (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естреља (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естреља (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Естреља (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Естреља, Лос Лириос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Естреља (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Естреља (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Естреља (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Естреља (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Естреља (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Естреља (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља, Сан Рамон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естреља (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Естреља (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Естреља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Естреља (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику